Лотус 107 е болид от Формула 1 с който отбора на Лотус участва през сезон 1992 както и през 1993 и първите състезания от сезон 1994. Болидът участва в 34 състезания като пилотите които се състезаваха са Мика Хакинен, Джони Хърбърт, Алесандро Занарди и Педро Лами.

107 дебютира в ГП на Сан Марино през 1992 и в останалите състезания през сезона, отбора постигнаха добри резултати. Надежността на болида бе ограничена, като Хакинен не завърши в пет състезания, а Хърбърт в девет. Лотус завършиха 1992 на пета позиция с 13 точки.

Болидът бе разработен през следващите два сезона като последния използва двигатели Муген-Хонда заменяйки Косуърт. Тимът също така използваха активно окачване, устройство което не са използвали след 1987, но бюджета не бе достатъчно голям за да може да работи. В своята автобиография Алесандро Занарди обясни подробно за устройството. Финансовите проблеми на Лотус продължиха до края на 1994. Лотус 109 не бе готов, преди да се появи по време на ГП на Испания, като Занарди, който трябваше да замести контузения Педро Лами пилотираше стария 107 до ГП на Канада.

Класиране във Формула 1 

Болиди от Формула 1